Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1989 года прошёл с 10 сентября 1987 года по 17 декабря 1988 года. За выход в финальную часть боролись 17 сборных. Победители групп вышли в четвертьфинальную стадию турнира.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2 

Шотландия снялась с турнира.

Группа 3

Группа 4

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Швеция победила по сумме двух матчей со счётом 6:2.

Норвегия победила по сумме двух матчей со счётом 5:1.

Италия победила по сумме двух матчей со счётом 4:1.

ФРГ победила по сумме двух матчей со счётом 3:1.

 В финальную стадию чемпионата Европы вышли Швеция, Норвегия, Италия и ФРГ.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1987 год в женском футболе
1988 год в женском футболе